Список «2014 год в телевидении» описывает события в мире телевидения, произошедшие в 2014 году.

Январь 
 1 января —
 Прекращение вещания и закрытие детского телеканала «KidsCo»; Прекращение вещания ярославского телеканала «Я24»;
 В Новомосковске телеканал «РЕН ТВ» начал эфирное вещание на 6 ТВК;
 В Кирове запущен новый развлекательный телеканал «Девятка», подготовка к запуску которого длилась с июля 2013 года;
 Начало кабельного и спутникового вещания телеканала «ЛДПР-ТВ»;
 Украинский телеканал «Star TV» прекратил вещание и был заменён на «Dobro», а его контент перешёл на «A-One Украина»;
 Эротический телеканал «Private Spice» прекратил вещание и был заменён новым телеканалом «Brazzers TV Europe».
 10 января — Новым генеральным директором медиахолдинга «РБК» назначен Николай Молибог. Ранее он занимал пост первого заместителя генерального директора компании.
 13 января — Ребрендинг украинского телеканала «Real Estate TV» в телеканал для женщин «Бигуди».
 Смена логотипа красноярского телеканала «Енисей».
 15 января — В кабельной сети «СКТС» Южно-Сахалинска запущен телеканал «Солнце ТВ».
 20 января —
 Прекращение вещания телеканала «Синергия ТВ» и начало вещания телеканала «Смена»;
 Смена логотипа, а также смена оформления на телеканале «РЕН ТВ».
 29 января — Начало отключения вещания телеканала «Дождь» в сетях некоторых кабельных и спутниковых операторов из-за скандала, связанного с созданием на его сайте опроса, посвящённого 70-летию снятия блокады Ленинграда.
 31 января — «Телеканал Деда Мороза», запущенный 1 декабря 2013 года в кабельных сетях «Ростелеком» и «Онлайм», прекратил вещание.
 Начало вещания музыкального телеканала «ТМВ.RU» («Твой Мир Восток»).
 Казахстанский телеканал «Мәдениет» прекратил вещание в связи с объединением телеканалов «Білім» и «Мәдениет» в один — «Білім және Мәдениет», который начал вещание в обновлённом формате — 18 часов в сутки.
 Запущен национальный армейский телеканал Венесуэлы «TV FANB», доступный для просмотра в кабельных сетях. В феврале — запуск телеканала, нацеленного на молодёжную аудиторию.

Февраль 
 1 февраля —
 Запуск телеканала «RTG International».
 В Казахстане в тестовом режиме запущен отечественный телеканал о путешествиях «Туран ТВ».
 В Иванове на частоте телеканала «ИВТ» начал вещание телеканал «Барс Плюс».
 7 февраля — Канал «Paramount Comedy» перешёл на вещание в стандарте высокой чёткости (HD).
 10 февраля — Завершение переформатирования украинского телеканала «УНИАН-ТВ» из познавательно-информационного в спортивно-новостной.
 14 февраля — Начало вещания телеканала для юных девушек «СТС Love» холдинга «СТС Медиа».

Март 
 4 марта — «Discovery HD Showcase» в России заменён на версию телеканала «Discovery Channel Russia» в стандарте высокой чёткости (HD).
 18 марта —
 «Animal Planet Russia» начал вещание в стандарте высокой чёткости (HD), заменив «Animal Planet Europe»;
 В Казахстане прекратил вещание развлекательный телеканал «Ел Арна» медиахолдинга «Агентство „Хабар“», на аналоговых частотах вещания его заменил круглосуточный информационный телеканал «24.kz».
 21 марта —
 «Закон ТВ» прекратил своё вещание;
 Официальное начало вещания познавательного телеканала «World Business Channel» (WBC), вещание ведётся в стандарте высокой чёткости (HD).
 24 марта — Объявлено о возобновлении проведения общенационального конкурса «ТЭФИ».
 31 марта — Начало вещания первого круглосуточного телеканала Лондона «London Live».

Апрель 
 1 апреля —
 Начало вещания телеканала «ID Xtra» медиахолдинга «Discovery Communications»;
 Смена логотипа на телеканале «2x2», в таком виде он использовался в эфире 2 месяца.
 2 апреля — Запуск Общественной телерадиовещательной корпорацией Кыргызской Республики (ОТРК) нового телеканала «Маданият» («Культура»).
 4 апреля — Официальное начало вещания цифрового телеканала «Русский детектив» холдинга ВГТРК.
 9 апреля — Украинский спутниковый оператор «» прекратил своё вещание.
 12 апреля — Официальное начало вещания первого республиканского телеканала Карачаево-Черкесии «Архыз 24».
 15 апреля — Официальное начало вещания международного познавательно-развлекательного канала «IQ HD» холдинга ВГТРК.
 20 апреля — Начало тестового вещания обновлённого белорусского музыкального телеканала «Первый музыкальный».
 25 апреля — Ребрендинг канала «Diva Universal» в «Е! Entertainment» и начало его вещания в формате 16:9.
 29 апреля —
 Ребрендинг канала «Viasat Explorer» в «Viasat Explore»;
 Каналы «TV1000», «TV1000 Action», «TV1000 Русское кино», «Viasat History» и «Viasat History HD», «Viasat Nature» и «Viasat Nature HD» сменили свои логотипы и графическое оформление.
 Красноярский телеканал «Центр Красноярск» перешёл на вещание в стандарте высокой чёткости (HD).

Май 
 1 мая — Украинский телеканал «» приостановил вещание со спутника «Astra 4A» (4.8° в. д.) из-за сложной политической ситуации в стране и проведения кардинального изменения программного наполнения.
 4 мая — В Греции начал вещание новый государственный телеканал NERIT («Новое греческое радио, интернет и телевидение»), заменивший собой телеканал DT, временно вещавший после закрытия Греческой корпорации телерадиовещания (ERT).
 10 мая — Начало официального вещания азербайджанского телеканала «».
 12 мая — Телеканал «2x2» в Миассе (7 ТВК) и Новомосковске (21 ТВК) заменён на телеканал «Пятница!».
 19 мая —
 Ребрендинг канала «Подмосковье» в «360° Подмосковье» и начало его вещания в стандарте высокой чёткости (HD);
 В Екатеринбурге прекратил своё вещание первый уличный телеканал «Соль», запущенный 19 декабря 2013 года.
 26 мая — Французский оператор спутниковой связи Eutelsat объявил о начале вещания первого в Европе демо-канала, поддерживающего стандарт Ultra HD (4K).

Июнь 
 1 июня —
 Официальное начало вещания детского телеканала «Мульт» холдинга ВГТРК;
 Телерадиокомпания «Мир» запустила телеканал высокой чёткости «Мир HD» (в тестовом режиме);
 «Muz TV Moldova» по решению основателя прекратил вещание;
 В России вступил в силу закон, обязывающий телеканалы показывать перед началом передач с содержанием курительных сцен заставку-предупреждение о вреде курения.
 3 июня — В Санкт-Петербурге из-за финансовых проблем приостановил вещание телеканал «Ваше общественное телевидение!» («ВОТ!»). Вещание возобновлено 5 июня.
 23 июня — Переход телеканала «Живи!» на формат вещания 16:9 и начало вещания в его эфире программ телеканала «Veria Living».
 26 июня — Церемония вручения телевизионной премии «ТЭФИ—2014» в категории «Дневной эфир».
 27 июня — Церемония вручения телевизионной премии «ТЭФИ—2014» в категории «Вечерний прайм».

Июль 
 1 июля —
 В Крыму началась трансляция российских первого (РТРС-1), второго (РТРС-2) и третьего (регионального) мультиплексов цифрового эфирного телевидения;
 Запуск телекомпанией «Первый ТВЧ» новых каналов — познавательного «Eureka HD» («Эврика») и семейного телеканала о животном мире «Animal Family HD»;
 Прекращение вещания украинского кулинарного телеканала «Меню-ТВ».
 8 июля — В Молдавии начал вещание круглосуточный телеканал «Realitatea TV».
 31 июля — Начало вещания украинского информационного телеканала «Rabinovich-TV».

Август 
 1 августа —
 Смена логотипа и графического оформления на телеканале «Disney»;
 В Краснодаре запущен детско-юношеский спортивный кабельный телеканал Sport Kids Channel (SKchannel).
 23 августа — Премьера 8-го сезона британского телесериала «Доктор Кто», признанного «самым продолжительным научно-фантастическим сериалом в мире».
 24 августа — Начало официального вещания медиахолдингом «1+1 медиа» украинского международного информационного телеканала на английском языке «Ukraine Today» (UT), тестовое вещание которого велось с 8 августа.

Сентябрь 
 1 сентября —
 Официальное начало вещания телеканала «ТНТ-Comedy», заменившего собой телеканал «Comedy TV»;
 Запуск телеканала «Hunting-Action», посвящённого охоте и рыбалке;
 Начало вещания в России музыкального телеканала «»;
 Начало вещания в Магнитогорске нового телеканала «Знак-ТВ»;
 Ребрендинг эротического телеканала «Daring!TV» в «Private TV»;
 Смена логотипа на телеканале RU.TV.
 Смена оформления и слогана украинского «Нового канала».
 8 сентября — Официальное начало вещания компанией «Ростелеком» нового круглосуточного фильмового телеканала высокой чёткости «Страшное HD».
 9 сентября — Телеканал «TLC Россия» изменил формат вещания с 4:3 на 16:9.
 23 сентября —
 Начало вещания российского видового телеканала о природе Сибири «Наша Сибирь HD»;
 Телеканал «Universal Channel» изменил формат вещания с 4:3 на 16:9.

Октябрь 
 1 октября —
 6:00 МСК — Ребрендинг краснодарских «Девятого канала» и «Девятого канала. Орбита» в «Кубань 24» и «Кубань 24. Орбита»;
 Переименование спортивных телеканалов «НТВ-Плюс Футбол» и «НТВ-Плюс СпортХит» в «Футбол 1» и «Футбол 3»;
 Ребрендинг телеканала «Стиль и мода» в «Shop 24».
 15 октября —
 10:00 МСК — Переход телеканала «РЕН ТВ» на формат вещания 16:9;
 19:00 МСК — Смена логотипа, а также оформления на телеканале «Домашний».
 20 октября —
 Запуск компанией «Макс Медиа» учебно-познавательного телеканала «ЕГЭ ТВ», посвящённого Единому государственному экзамену;
 Смена оформления на «ТВ-3».
 22 октября — Оператор спутникового телевидения «Триколор ТВ» первым в России начал регулярное вещание телеканала в стандарте Ultra HD (4K).
 28 октября — Луганская областная государственная телерадиокомпания возобновила вещание из Северодонецка.
 30 октября — Начало вещания в Великобритании нового информационного телеканала «RT UK».

Ноябрь 
 1 ноября —
 Начало тестового вещания в Киргизии цифрового эфирного телевидения в стандарте DVB-T2;
 Прекращение предоставления услуг и закрытие российского оператора непосредственного спутникового вещания «Рикор-ТВ»;
 Начало вещания холдингом ВГТРК международного телеканала российских многосерийных телефильмов и сериалов «Бестселлер»;
 Переход украинских музыкально-развлекательных телеканалов «М1» и «М2» на формат вещания 16:9;
 Смена логотипа и графического оформления на телеканале «Звезда».
 Смена логотипа и графического оформления украинского музыкального телеканала «RU Music».
 5 ноября — Ребрендинг европейской версии телеканала «» в «».
 21 ноября — В Ульяновске началось аналоговое эфирное вещание (41 ТВК) телеканала «ТВ Центр».

Декабрь 
 1 декабря —
 Запуск в кабельных сетях «Ростелеком» и «OnLime» «Телеканала Деда Мороза», вещание которого будет осуществляться до 31.01.2015 года;
 Начало вещания саратовского регионального телеканала «Саратов 24»;
 Ребрендинг африканской версии телеканала «» в «AMC».
 5 декабря — Прекращение вещания российского оператора спутникового телевидения «Радуга ТВ».
 11 декабря — Медиа-холдинг «Медиа Группа Украина» объявил о приобретении украинского общенационального медицинского телеканала «Эскулап TV».
 12 декабря — Официальное начало вещания в Узбекистане негосударственного молодёжно-ориентированного телеканала «Mening Yurtim» («MY5»), тестовое вещание которого велось с 12 ноября.
 14 декабря — Вышел последний выпуск программы «Большие гонки» на Первом канале.
 16 декабря --- Стало известно что французские музыкальные телеканалы M6 Music Black и M6 Music Club прекратят вещание в полночь с 3 на 4 января 2015 года.
  — Саратовский региональный телеканал «Саратов 24» получил эфирную лицензию на вещание в городе Балашове, на 23 ТВК (вместо «ТНТ»).
 23 декабря — Катарская телекомпания «Аль-Джазира» объявила о временном прекращении вещания своего телеканала в Египте.
 26 декабря, 18:00 МСК — Начало тестового вещания телеканала «Amedia Hit», транслирующего телесериалы.
 29 декабря —
 Телеканалы «Rusong TV» и «Bridge TV» из-за поправок в закон «О рекламе» перерегистрированы в Роскомнадзоре в качестве ;
 Телеканал «Мир 24» перешёл на вещание в формате 16:9.
 31 декабря — Прекращение вещания и закрытие французских телеканалов «» и «».

Без точных дат 
 Начало вещания на территории России канала «Bollywood HD».
 Начало вещания на территории России спортивного телеканала «Fuel TV HD».
 Начало вещания русскоязычной версии телеканала «Museum HD».
 Начало вещания белорусского телеканала «Первый музыкальный» в стандарте высокой чёткости (HD).

Скончались

Примечания